Bodor ([ˈbodoɾ], [ˈbodor]; < Bodomér < Budimir, > , ):

 Ádám Bodor (° 1936, Kolozsvár), auteur hongrois 
 Boldizsár ("Boldi") Bodor (° 1982, Pécs), un footballeur international hongrois
 István Bodor (° 1927, [?]), canotier de sprint hongrois 
 Lilla Bodor (° 1979, [?]), peintre hongrois 
 Ödön Bodor (1882, Kapuvár  1927, Budapest)
 Richárd Bodor (° 1979, Pécs), nageur de brasse hongrois 
 Sylvie Bodorová (° 1954, České Budějovice), compositeur tchèque

Bödör 
:
 László Bödör (° 1933, Budapest), footballeur hongrois (vers l'avant)

Voir aussi 
 Bodorová ()
 Bodó
 Bodony
 Bodo
 Botho
 Boto

Homonymie de patronyme hongrois